Лаврентий — имя нескольких святых.

Святые 
 Лаврентий Римский, архидиакон. В его честь названы:
 День святого Лаврентия
 Залив Святого Лаврентия — крупнейший эстуарий, место впадения реки Святого Лаврентия в Атлантический океан.
 Залив Лаврентия — залив у восточного берега Берингова моря, открытый Джеймсом Куком в 1778 году.
 Низовье Святого Лаврентия — административный регион Квебека на южном берегу нижнего течения реки Святого Лаврентия.
 Остров Святого Лаврентия — американский остров в южной части Берингова пролива.
 Река Святого Лаврентия — река в Северной Америке, соединяющая Великие озёра с Атлантическим океаном.
 
 Святой Лаврентий (картина Сурбарана)
 Лаврентий (1130-е — 1184) — епископ Туровский (ок. 1172), подвизался в Киево-Печерском монастыре.
 Лаврентий Калужский (ум. 1515) — юродивый, живший при дворе удельного князя Семёна Иванович, местночтимый святой.
 Лаврентий Черниговский (Лука Евсеевич Проскура, 1868—1950) — архимандрит, причислен к лику святых в 1993 году.
 Лаврентий Балахнинский, (Евгений Иванович Князев, 1877—1918) — священномученик, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии, причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.

См. также 
 Гора Святого Лаврентия — одно из названий холма Петршин в Праге.
  — по-русски;
  () — по-английски;
  () — по-французски;
  () — по-итальянски;
  () — по-испански;
  — по-немецки;
  — по-португальски.